Il singolare del torneo di tennis South Australian Open gennaio 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Alex Metreveli che ha battuto in finale Kim Warwick 6-3, 6-3, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1972